L'uso del termine Partito Comunista delle Filippine  può riferirsi a diverse formazioni comuniste filippine:
Partito Comunista delle Filippine o PKP-1930, fondato nel 1930
Partito Comunista delle Filippine, fondato nel 1968.